Vaucluse (departement), een Frans departement, gelegen in de regio Provence-Alpes-Côte d'Azur
Fontaine-de-Vaucluse, oorspronkelijk Vaucluse. Naamgever van en gelegen in het gelijknamige departement.

Vaucluse (Doubs), een gemeente in het Franse departement Doubs